Фешково — населённый пункт:
 Фешково — в Псковской области;
 Фешково — в Тверской области.